Southcote – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Bedfordshire
 Southcote – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Berkshire